Сумбат II (, умер в 988 году) — грузинский принц Тао-Кларджети из династии Багратионов, правил с титулом эристав-эристави в Кларджети с 943 до 988 года.

Биография 
Сумбат был единственным сыном Давида I, который унаследовал правление Кларджети, его владение также охватывало Нигали и Аджария. Грузинский агиограф X века Георгий Мерчуле и рукопись из монастыря Пархали упоминает его как эриставт-эристави («князь-князей») и эристави («князь») соответственно.

Согласно Константин VII Багрянородный, автор книги «Об управлении империей» Сумбат был женат на дочери своего родственника Баграта I. Хроники упоминают о Сумбате II как о «справедливом человеке».

Сумбат умер в 988 году. Он оставил свои владения своему старшему сыну Давиду II.

У Сумбата было два сына: Давид II Артануджели и Баграт II.

Примечания 

Багратионы Кларджетии
Похороненные в Турции
Персоналии, чья дата рождения не установлена